Ива́н Ива́нович Дубасо́в:
 Дубасов, Иван Иванович (1843—1913) — тамбовский историк, педагог, автор трудов.
 Дубасов, Иван Иванович (1897—1988) — русский советский художник и гравёр.